Eksperyment Filadelfia – tajny eksperyment naukowy, rzekomo przeprowadzony przez United States Navy w 1943 roku.
 Eksperyment Filadelfia (film) – amerykański film fantastycznonaukowy z 1984 roku.
 Eksperyment Filadelfia II (film) – amerykański film fantastycznonaukowy z 1993 roku. Sequel filmu z 1984 roku.
 Eksperyment filadelfijski – amerykański film fantastycznonaukowy z 2012 roku.
 The Philadelphia Experiment (album) – album jazzowy z 2001 roku z udziałem Uriego Caine'a, Questlove'a i Christiana McBride'a.
 The Philadelphia Experiment (album Frost*) – album angielskiej, neoprogresywnej supergrupy Frost* z 2010 roku.